Le Dernier des hommes est un roman de l'écrivain français Frédérick Tristan publié en 1993 (Laffont, Paris).

Résumé 
L'histoire se situe en Union soviétique. Un homme perdu dans un kolkhoze rencontre des personnages aussi égarés que lui, témoins des errances du parti communiste au pouvoir avant la Chute du Mur de Berlin.

Roman français paru en 1993